Râul Cuca se poate referi la:

 Râul Cuca, Argeș
 Râul Cuca, Olt

Vezi și 
 Cuca (dezambiguizare)

 Râul Cucuieți (dezambiguizare)

 Râul Cuchiniș
 Râul Cucioaia
 Râul Cuciulata
 Râul Cuciurgan
 Râul Cucuiș
 Râul Cucuj
 Râul Cucureasa
 Râul Cucuteni
 Râul Cucuveanu

Toponime românești